Municipio de Jefferson puede referirse a distintos municipios en los Estados Unidos:

Municipio de Jefferson (Carolina del Norte)

Municipio de Jefferson (condado de Adams, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Allen, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Boone, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Carroll, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Cass, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Dubois, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Elkhart, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Grant, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Greene, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Henry, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Huntington, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Jay, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Kosciusko, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Miami, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Morgan, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Newton, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Noble, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Owen, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Pike, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Pulaski, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Putnam, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Sullivan, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Switzerland, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Tipton, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Washington, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Wayne, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Wells, Indiana)
 Municipio de Jefferson (condado de Whitley, Indiana)

Municipio de Jefferson (condado de Allamakee, Iowa)
 Municipio de Jefferson (condado de Adair, Iowa)

Municipio de Jefferson (condado de Cass, Míchigan)
Municipio de Jefferson (condado de Hillsdale, Míchigan)

Minnesota
Municipio de Jefferson (Minnesota)

Municipio de Jefferson (Nebraska)

Municipio de Jefferson (Nueva Jersey)

Municipio de Jefferson (condado de Adams, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Ashtabula, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Brown, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Clinton, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Coshocton, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Crawford, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Fayette, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Franklin, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Greene, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Guernsey, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Jackson, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Knox, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Logan, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Madison, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Mercer, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Montgomery, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Muskingum, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Noble, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Preble, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Richland, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Ross, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Scioto, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Tuscarawas, Ohio)
Municipio de Jefferson (condado de Williams, Ohio)

Municipio de Jefferson (condado de Berks, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Butler, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Dauphin, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Fayette, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Greene, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Lackawanna, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Mercer, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Somerset, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Washington, Pensilvania)